Дринић може бити:

 Дринић (Босански Петровац), насељено мјесто у општини Босански Петровац, Федерација БиХ, БиХ
 Дринић (Петровац), насељено мјесто у општини Петровац, Република Српска, БиХ